Wahnfried steht für:

 Haus Wahnfried, Richard Wagners Wohnhaus in Bayreuth
 Wahnfried (Film), deutscher Spielfilm von 1987

Wahnfried ist der Name folgender Personen:
 Richard Wahnfried, Pseudonym von Klaus Schulze (ab 1993 einfach als Wahnfried)

Siehe auch:
 Wanfried, Stadt in Hessen